HMS Brazen può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Brazen (F91) – fregata della Classe Type 22
HMS Brazen (H80) – cacciatorpediniere della Classe B